Ел Робалито има више значења:

 Ел Робалито (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Робалито (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику